Otahal oder Otáhal ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Otahal (* 1960), österreichischer Blues-, Boogie-Woogie- und Country & Westernpianist
 Karel Otáhal, Bildhauer